Зелёный Бор — железнодорожная станция тупиковой линии Болшево — Фрязино Ярославского направления Московской железной дороги. Находится в Пушкинском районе Московской области. Входит в Московско-Курский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-1 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является промежуточной, по объёму работы отнесена ко 2 классу. Ранее была станцией 3 класса.

Не оборудована турникетами.

Время движения от Ярославского вокзала около 55 минут, от станции Фрязино — около 22 минут.

История 
Обозначение платформы впервые появляется на Отчетной карте штаба 60 армии на 12 декабря 1941 года. С надписью «раз.» — разъезд на однопутном направлении. По справочнику — списку станций, датой открытия станции является 1951 года. Название «6-й километр» (от ст. Болшево) появляется на карте 1959 г. Это название станция носила до 1966 года, когда была переименована в нынешнее название.

Обслуживание 
Станция является промежуточной для 33 пар пригородных электропоездов (32 до платформы Фрязино-Пасс. и 1 до платформы Детская), а также конечной для 2 пар пригородных электропоездов в день при дневном и ночном отстое составов. Также является конечной для грузовых поездов со станций Лосиноостровская, Фрязино, Ивантеевка. Используется в основном как разъезд на однопутном фрязинском направлении, также имеется несколько путей для отстоя грузовых составов. К северу от станции располагаются поле, небольшой дачный посёлок, небольшой жилой городок и детский бронхолёгочный санаторий № 68 им. Русакова, к северу примыкает Ивантеевский завод ЖБК, ближайший к станции жилой массив — ул. Комбикормового завода в пос. Лесные Поляны (примерно в 0,7 км), вследствие чего пассажиропоток на станции весьма невелик.

Фотогалерея

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов от станции

Железнодорожные станции и платформы Пушкинского района Московской области
Станции Московско-Курского региона Московской железной дороги
Станции 2 класса
Промежуточные станции